Fremont é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Fremont (Colorado)
 Condado de Fremont (Idaho)
 Condado de Fremont (Iowa)
 Condado de Fremont (Wyoming)

Desambiguações de topônimos